Léveillé se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Augustin Abel Hector Léveillé
 Joseph Henri Léveillé